Фамилия Ли:
Китайские фамилии с русской транскрипцией Ли:

 Ли () — китайская фамилия. В современном вьетнамском — Lê (Ле).

 Ли () — китайская и корейская фамилия (клан). Представители: Лао-цзы, Брюс Ли, Джет Ли и др., носящие эту фамилию. Основатель династии Тан Ли Юань, также принадлежал этому клану. В переводе на русский — слива.
 Корейский вариант фамилии Ли, хотя пишется тем же иероглифом 李 в традиционной корейской иероглифической письменности, в наши дни (особенно в Южной Корее) обыкновенно записывается хангылем не как 리 («Ли»), а как 이 («И»), в соответствии с бытующим на юге произношением. Поэтому, хотя эта фамилия и передается по-русски как Ли, латиницей её часто записывают как Yi, а не  или Rhee.
 вьетнамская Ли () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии Ли (李). Вьетнамский вариант фамилии Ли пишется тем же иероглифом 李 в тьы-ном, а в современном вьетнамском — Lý (Ли). Её также носила одна из династий, правивших страной.
 В китайской транскрипции английские фамилии Lee, Leigh и скандинавская фамилия Lie пишутся всё тем же иероглифом 李.

Индоевропейские фамилии с русской транскрипцией Ли:
 Ли () — английские фамилии, происходящие от древнеанглийского слова lēah, означавшего «луг», «лесная поляна». Также ирландско-гэльская фамилия Laoidhigh (происходящая от слова «поэт») часто передаётся в английском как Leigh. См. также ст. .
 Ли () — норвежская фамилия.

Хотя в написании Li (как обычно пишется китайская фамилия) эта фамилия занимает второе место в мире (после фамилии Wang/Ван) — 104 892 114 носителей в 2014 году, в совокупности фамилии, записываемые по-русски как Ли (Li, Lee, Ly / Lý, Lie, Leigh, Lea, Leah), занимают первое место в мире — 108 075 800 носителей. Совокупное число носителей фамилий, записываемых по-русски как Ван (Wang, Van / Văn и не-китайские Wan), равно 107 647 246 человек.

Персоналии

А 
 Ли, Августа (1783—1851) — единокровная сестра лорда Байрона, дочь Джона Байрона.
 Ли, Айви (1877—1934) — американский журналист, разработавший принципы профессии «связи с общественностью».
 Ли, Айлар (род. 1984) — норвежская модель и порноактриса персидского происхождения.
 Ли Айли (род. 1979) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 
 Ли, Алекс (род. 1970) — английский музыкант, клавишник и гитарист группы Placebo.
 Ли, Александр (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ли, Альма Теодора (урождённая Мелвейн; 1912—1990) — австралийский ботаник.
 
 Ли, Андерс (род. 1990) — американский хоккеист, центральный/левый нападающий.
 

 Ли Ао (772—841) — китайский философ и литератор.

Б 
 Ли Банвон — третий правитель корейского государства Чосон, храмовое имя Тхэджон
 Ли Бань (288—334) — император государства Чэн, существовавшего на территории современной китайской провинции Сычуань.
 Ли Бин (род. 1969) — китайский футболист и тренер.
 Ли Бинбин (род. 1976) — китайская актриса.
 Ли Бинь (род. 1954) — китайская политическая деятельница, руководитель Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения с 2013.
 Ли Бо (701—762) — китайский поэт времён династии Тан.
 Ли Бонсен (1906—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Ли Бон Сик (1926—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Ли Бончун (1917—1970) — Герой Социалистического Труда.
 Ли, Борис (1927 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ли Буль (род. 1964) — южнокорейская художница.
 Ли Бён Рёль (род. 1994) — корейский киберспортсмен, играющий в StarCraft II под ником Rogue.
 Ли Бён Ук (род. 1954) — корейский боксёр минимальной весовой категории, выступал за сборную КНДР во второй половине 1970-х годов.
 Ли Бён Хон (род. 1970) — южнокорейский киноактёр, певец и модель.
 Ли, Белинда (1935—1961) — британская актриса.
 Ли, Бернард (1908—1981) — английский актёр.
 Ли Бинцзюнь (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Гуйчжоу с ноября 2020 года.
 Ли, Бренда (полное имя Бренда Мэй Тэрпли; род. 1944) — американская певица.
 Ли, Брэндан (род. 1999) — американский боксёр.
 Ли, Брэндон (1965—1993) — американский актёр, единственный сын Брюса Ли.
 Ли, Брюс (1940—1973) — мастер восточных единоборств, киноактёр, философ, кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Ли, Бутч (род. 1956) — американский баскетболист.

В 
 Ли Вай Тун (1905—1979) — китайский футболист и главный тренер.
 Ли Ван Ён (1858—1926) — премьер-министр Кореи 1907—1909.
 Ли, Василий Фёдорович (1913—1981) — северокорейский государственный деятель.
 Ли, Вивьен (1913—1967) — английская актриса, обладательница двух премий «Оскар».
 Ли, Вирджиния (род. 1965) — австралийская гребчиха.
 
 Ли, Владимир Фёдорович — советский и российский востоковед.
 Ли Вэйфэн (род. 1978) — китайский футболист.
 Ли Вэйхань (1896—1984) — политический деятель коммунистического Китая, член политбюро КПК.
 Ли Вэйцзюнь (род. 1981) — китайский футболист, вратарь клуба первой лиги Китая «Гуандун Жичжицюань».
 Ли Вэньвэнь (род. 2000) — китайская тяжелоатлетка.

Г 
 Ли, Гаррет «Джекнайф» (?—?) — ирландский музыкальный продюсер и микшер.
 Ли, Гарри Фаулер (1855—1917) — канадский и американский шахматист, журналист и шахматный функционер.
 Ли, Гедди (род. 1953) — канадский музыкант, основной вокалист, басист и клавишник канадской рок-группы Rush.
 
 Ли, Герман (род. 1976) — британский музыкант и продюсер китайского происхождения.
 Ли Гир Сен (1899—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Ли, Гомер (1876—1912) — американский авантюрист, военный советник Сунь Ятсена.
 Ли, Гордон (1934—2022) — английский футболист и тренер.
 Ли Ган (род. 1981) — китайский футболист, полузащитник.
 Ли Ган Сок (род. 1985) — южнокорейский конькобежец, специализируется на спринтерских дистанциях.
 Ли Гван Вон Августин (1787—1839) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Ли Гванок (1914—?) — Герой Социалистического Труда.
 Ли Гвансу (1892—1950) — корейский писатель.
 Ли Гён Хван (1988—2012) — южнокорейский футболист.
 Ли Ги Ён (1895—1984) — северокорейский писатель, государственный и общественный деятель.
 Ли Гоин (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, министр водного хозяйства КНР с 28 февраля 2021 года.
 Ли Гон Хи (1942—2020) — южнокорейский предприниматель.
 Ли Гошэнь (род. 1927) — наставник чань-буддизма Синъюнь, основатель буддийского ордена Фо Гуан Шань.
 Ли Гуйсянь (род. 1937) — китайский политик.
 Ли Гун (1659—1733) — китайский философ, ученик Янь Юаня.
 Ли Гунлинь (1049—1106) — китайский художник времён династии Северной Сун.
 Ли Гунцзо (778—848) — китайский писатель эпохи Тан.
 Ли, Густаво (1920—1999) — чилийский генерал, член военной хунты Пиночета.
 Ли Гэ (род. 1969) — китайский гимнаст, призёр Олимпийских игр.
 Ли Гю Хёк (род. 1978) — южнокорейский конькобежец, специализируется на спринтерских дистанциях.

Д 
 Ли, Даг (?—?) — американский профессор компьютерных наук.
 Ли, Деннис (более известный под псевдонимом Джон Фокс; род. 1947) — английский певец, художник, фотограф и преподаватель.
 Ли, Деррик Тодд (1968—2016) — американский серийный убийца, прозванный «Серийный убийца из Батон-Ружа».
 
  — американский актёр.
 Ли, Джейк И. (род. 1957) — американский гитарист, играл в составе группы Оззи Осборна и Badlands.
 
 Ли, Дженна (род. 1980) — американская журналистка и телеведущая.
 Ли, Дженнифер Джейсон (род. 1962) — американская киноактриса.
 Ли, Джет (род. 1963) — китайский киноактёр, спортсмен ушу.
 Ли Джихе (род. 1986) — южнокорейская скрипачка, лауреат международных конкурсов.
 Ли, Джи (род. 1971) — некогда дизайнер и креативный директор в Google Creative Lab.
 Ли Джено (род. 2000) — участник южнокорейского бой-бенда NCT.
 Ли Джэхван — последний ван Чосона, затем корейский император Коджон.
 
 Ли, Джинги — лидер южнокорейской группы Shinee.
 Ли, Джипси Роза (1914—1970) — американская актриса, писательница и королева бурлеска.
 Ли, Джоанна (1931—2003) — американская актриса, сценарист и продюсер.
 
 Ли, Джонна (род. 1963) — американская актриса, художница и скульптор.
 
 Ли, Джордж Вашингтон Кастис (1832—1913) — американский генерал, старший сын генерала Роберта Ли.
 Ли, Дориан (1917—2008) — американская супермодель.
 
 Ли Дачжао (1888—1927) — один из основателей Коммунистической партии Китая.
 Ли Дашуан (род. 1973) — китайский гимнаст, чемпион мира и призёр олимпийских игр.
 Ли Дже Дон (род. 1990) — корейский прогеймер, более известный под псевдонимом Jaedong.
 Ли Джи-дзун, Владимир (род. 1953) — российский архитектор.
 
 Ли Джун Ги (род. 1982) — корейский актёр, певец, модель.
 Ли Джун Иль (род. 1987) — северокорейский футболист, защитник сборной КНДР.
 Ли Джэ Сик (род. 1962) — северокорейский борец вольного стиля.
 Ли Джэ Хун (род. 1981) — корейский прогеймер.
 Ли Ди (ок.1100—после 1197) — китайский художник.
 Ли Динго (1621—1662) — китайский партизан.
 Ли До — четвёртый правитель корейского государства Чосон, известен под именем Седжон Великий
 Ли Док Хи (род. 1953) — южнокорейская профессиональная теннисистка.
 Ли Дон Гук (род. 1979) — южнокорейский футболист, нападающий клуба «Чонбук Хёндэ Моторс» и сборной Южной Кореи.
 Ли Дон Нён (1869—1940) — корейский либеральный активист, борец за независимость Кореи в колониальный период.
 Ли Дон Ук — южнокорейский актёр
 Ли Дон Ун (род. 1945) — северокорейский футболист, участник чемпионата мира 1966 года.
 Ли Дон Хви (1873—1935) — корейский политик-социалист, первый премьер-министр Временного правительства Кореи.
 Ли Донхэ (род. 1986) — южнокорейский айдол певец, танцор, рэпер и автор песен, модель и актёр.
 Ли Донхёк (Хэчан; ?—?) — участник южнокорейского бой-бенда NCT.
 
 
 Ли Дунхуа (род. 1967) — швейцарский гимнаст китайского происхождения, чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион.
 Ли Дэ Хун (род. 1992) — южнокорейский тхэквондист, двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских Игр.
 Ли Дэлян (род. 1972) — китайский прыгун в воду, призёр Олимпийских игр.
 Ли Дэнхуэй (род. 1923) — политический деятель Китайской Республики, Президент Китайской Республики с 1988 по 2000 год.
 Ли Дэчжу (род. 1943) — китайский государственный и политический деятель, председатель Государственного комитета КНР по делам национальностей в 1998—2008 годах.

Е 
 Ли, Екатерина Васильевна (род. 1984) — российская певица, экс-солистка групп «Hi-Fi» (2006—2010 годы) «Фабрика» (2010—2014 годы).
 Ли Е (род. 1983) — китайский шорт-трекист, призёр олимпийских игр.
 Ли Екатерина (1783—1839) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Ли Енсон (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ли Ен Хо (1922—2011) — Герой Социалистического Труда.

Ё 
 Ли Ёль У (род. 1967) — южнокорейский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей (Flyweight) весовой категории.
 Ли Ён Док (1926—2010) — премьер-министр Южной Кореи.
 Ли Ён Док Магдалена (1811—1839) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Ли Ён Пхё (род. 1977) — корейский футболист, защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Южной Кореи.
 
 Ли Ён Э (род. 1971) — южнокорейская актриса и модель.
 Ли Ёнбом (также известный под ником «Ogogo»; род. 1984) — профессиональный корейский киберспортсмен

Ж 
 Ли Жуйхуань (род. 1934) — один из руководителей КПК и КНР, член Политбюро ЦК КПК с 1987 года и его Посткома в 1989—2002 годах.
 Ли Жунжун (1944—2019) — китайский партийный деятель, председатель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом, член ЦК КПК.
 Ли Жунхуа (род. 1956) — китайская гребная рулевая.

З 
 Ли, Зои (род. 1985) — британская гребчиха.

И 
 Ли, Ибрагим (; ?—?) — малийский, французский писатель, отец Умара Татама Ли.
 Ли Ик (известен также под псевдонимами Ли Сен Хо и Сонхо; 1682—1764) — корейский учёный-философ, представитель школы сирхакпха.
 Ли Ин Док Мария (1819—1840) — святая римско-католической церкви, мученица.
 Ли Ин Мун (1745—1821) — корейский художник.
 Ли Ин Сик (род. 1983) — корейский футболист, защитник китайского клуба «Пекин 361°».
 Ли Инджик (1862—1916) — корейский писатель-просветитель.
 Ли, Инесса (сценический псевдоним Лиза Фокс; ?—?) — американская певица, родом из России.
 Ли, Инна Мироновна (?—?) — артистка оркестра Большого театра, заслуженная артистка России (2007).
 Ли Иньцяо (1927—2009) — начальник охраны Мао Цзэдуна.

Й 
 Ли, Йонна (полное имя Йонна Эмили Нильсон Ли; род. 1981) — шведская певица и автор-исполнитель из Линчёпинга, Швеция.

К 
 Ли, Кайлер (урождённая Кайлер Ли Поттс; род. 1982) — американская актриса.
 Ли, Каспар (род. 1994) — британский видеоблогер, актёр.
 Ли Кванъюн (род. 1946) — южнокорейский фигурист-одиночник.
 Ли, Кевин (род. 1992) — американский боец ММА.
 Ли, Кейран (род. 1984; наст. имя Адам Ли Дикса) — британский порноактёр и порнорежиссёр.
 Ли, Кеннеди (род. 1994) — американская порноактриса.
 Ли, Киран (род. 1988) — английский футболист.
 
 Ли, Клайд (род. 1944) — американский баскетболист.
 Ли, Клаудия (род. 1996) — американская актриса и певица.
 Ли, Кортни (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист.
 Ли, Крис (род. 1980) — канадский хоккеист.
  (род. 2002) — американская актриса и певица.
 Ли, Кристи (род. 1984) — канадская порноактриса.
 Ли, Кристиан (род. 1998) — сингапурский боец смешанных единоборств.
 Ли, Кристофер (1922—2015) — великий английский актёр.
 Ли, Кристофер Кейман (род. 1978) — американский актёр и продюсер.
 Ли, Кэролин (1926—1983) — американская поэтесса.
 Ли, Кэхи (род. 1979) — американская телеведущая, журналистка и дизайнер интерьера.
 Ли Кашин (род. 1928) — гонконгский предприниматель и филантроп, один из самых влиятельных бизнесменов Азии.
 Ли Кван Хёк (род. 1987) — северокорейский футболист, защитник сборной КНДР.
 Ли Ки Хон (род. 1986) — американский актёр корейского происхождения.
 Ли Кван Чхон (род. 1985) — северокорейский футболист, защитник сборной КНДР.
 Ли Ким Хок (1853—1912) — китайский журналист, преподаватель, писатель, работавший в голландской Ост-Индии.
 Ли Куан Ю (1923—2015) — первый премьер-министр Республики Сингапур, один из отцов сингапурского «экономического чуда».
 Ли Кунчжэн (род. 1959) — китайский прыгун в воду, призёр Олимпийских игр.
 Ли Кым — ван Чосона, храмовое имя Ёнджо́
  (род. 1980) — южнокорейский фигурист-одиночник.
 Ли Кэжань (1907—1989) — современный китайский художник.
 Ли Кэцзин (также известный под ником «Like»; род. 1988) — профессиональный китайский киберспортсмен,
 Ли Кэцян (род. 1955) — секретарь парткома провинции Хэнань (КНР), член ЦК КПК 15 и 16 созывов, доктор экономических наук.

Л 
 Ли, Лаки (имя при рождении Сергей Фёдорович Ли; род. 1969) — российский продюсер, общественный деятель, владелец клуба «Golden Girls» в Москве, президент АСК с 2015 года.
 Ли, Лила (урождённая Августа Вильгельмина Фредерика Аппель; 1901—1973) — американская киноактриса.
 Ли, Лолетта (род. 1965) — гонконгская актриса и модель.
 Ли, Лори (, 1914—1997) — английский поэт и прозаик.
 Ли Ланьцин (род. 1932) — вице-премьер Госсовета КНР с 1993 по 2003 гг., член ЦК КПК.
 
 Ли Линцзюань (род. 1966) — китайская лучница, вице-чемпионка Олимпиады-1984.
 Ли Лисань (1899—1967) — китайский политический деятель, член ЦК КПК.
 Ли Лихуа (1924—2017) — китайская и гонконгская киноактриса и певица 1940—1970 годов, одна из звёзд жанра хуанмэй.
 Ли, Лорел (род. 1934) — тайваньский пловец.
 Ли Луэ (Lee Lue; 1935—1969) — военный лётчик, принимавший участие в секретной войне в Лаосе на стороне правительственных сил, поддерживавшихся США.
 Ли Лэй (род. 1992) — китайский футболист, полузащитник.
 Ли Лэйлэй (род. 1977) — китайский футболист, вратарь национальной сборной КНР по футболу.
 Ли Лэчэн (род. 1965) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Ляонин с 20 октября 2021 года.

М 
 Ли, Мадина (?—?) — малийский политик, посол. Жена писателя Ибрагима Ли, мать премьер-министра Мали Умара Ли.
 Ли, Майк (род. 1943) — британский кинорежиссёр, лауреат многочисленных премий, автор реалистических фильмов.
 Ли, Майкл (род. 1971) — американский политик, адвокат и сенатор США от штата Юта, член Республиканской партии.
 Ли, Малкольм (род. 1990) — американский баскетболист.
 Ли, Малкольм Д. (род. 1970) — американский режиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
 
 Ли, Маргарет (урождённая Маргарет Гвендолин Бокс; род. 1943) — британская актриса.
 Ли, Марк (род. 1952) — американский астронавт.
 Ли, Марк (род. 1999) — участник южнокорейского бой-бенда NCT.
 Ли, Мишель (род. 1942) — американская актриса, певица, продюсер и режиссёр.
 Ли Мён Бак (, ; 1941) — президент Республики Корея с 25 февраля 2008 года.
 Ли Мён Гук (; 1986) — северокорейский футболист, вратарь сборной КНДР.
 Ли Ми Ки (более известна как Мэгги Кью; род. 1979) — актриса и модель вьетнамского происхождения.
 Ли Мин (род. 1971) — китайский футболист, полузащитник.
 Ли Мин Хо (род. 1987) — южнокорейский актёр певец и модель.
 Ли Мин Хо (более известен как Lee Know; род. 1998) — участник южнокорейской группы Stray Kids.
 Ли Минцян (род. 1936) — китайский пианист.
 Ли Минчжу (; род. 1962) — китайский тренер по фигурному катанию и судья.
 Ли Миньвэй (1893—1953) — гонконгский кинорежиссёр.
 Ли Миньци (род. 1969) — китайский экономист, один из разработчиков мир-системного анализа.
 Ли, Митч (1928—2014) — американский композитор и театральный продюсер.
 Ли, Моултхюн (род. 1991) — австралийский шахматист, гроссмейстер.
 Ли Му (; ?—?) — генерал царства Чжао в Период Сражающихся царств.
 Ли Мун У Иоанн (1810—1840) — святой римско-католической церкви, мученик.
 Ли Мунёль (род. 1948) — классик современной южнокорейской литературы.
 Ли Мухао (; род. 1992) — китайский баскетболист.
 Ли Мэйсу (род. 1959) — китайская спортсменка (лёгкая атлетика), призёр Олимпийских игр.
 Ли Мэнхуа (; 1922—2010) — второй председатель Олимпийского комитета Китая, директор Государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР (1981—1988).

Н 
 Ли, Надежда (1920—?) — советская работница сельского хозяйства, колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Ли, Натаниэль (1653—1692) — английский драматург.
 Ли, Наюн (род. 1979) — корейская актриса.
 Ли Нань (род. 1974) — китайский баскетбольный тренер, с 2017 года наставник сборной Китай по баскетболу.
 Ли, Нелли (1942—2015) — российская оперная певица и педагог.
 
 Ли, Нильс (?—?) — датский шахматист.
 Никита Ли — российский хоккеист.
 Ли, Норвел (1924—1992) — американский боксёр.
 
 Ли Нин (, 1963) — китайский гимнаст и предприниматель, трёхкратный олимпийский чемпион 1984 года.
 Ли Нина (род. 1983) — китайская фристайлистка (акробатика), трёхкратная чемпионка мира.

О 
 
 Ли, Ольга Сергеевна (род. 1986) — российский общественный деятель, депутат курской областной думы, главный редактор курской газеты «Народный журналист».
 Ли Ок Сон (род. 1981) — корейский боксёр наилегчайшей весовой категории, выступал за сборную Южной Кореи в 2000-х годах.

П 
 Ли, Памела (художница) — американская художница.
 Ли, Пегги (1920—2002) — американская джазовая певица.
 
 Ли, Пейтон Элизабет (род. 2004) — американская актриса.
 Ли Пин (род. 1988) — китайская тяжелоатлетка.
 Ли, Питер (род. 1943) — английский шахматист.
 Ли Пэн (; 1928—2019) — государственный деятель Китая, премьер Государственного совета КНР в 1988—1998 гг.

Р 
 Ли Ран (род. 1986) — южнокорейская автор-исполнитель.
 Ли, Реджи (род. 1974) — американский актёр.
 Ли, Рекс (род. 1969) — американский актёр.
 Ли, Ричард (1943—2007) — британский писатель американского происхождения.
 Ли, Ричард Боршей (род. 1937) — канадский антрополог.
 Ли, Роб (род. 1966) — английский футболист, центральный и крайний полузащитник.
 Ли, Роберт Нельсон (1890—1964) — американский сценарист.
 Ли, Роберт Эдвард (1807—1870) — генерал армии Конфедеративных Штатов Америки, главнокомандующий армией Конфедерации.
 Ли, Робин (род. 1968) — китайский предприниматель, основатель, генеральный директор компании Baidu.
 Ли, Робинн (род. 1974) — американская актриса.
 Ли, Роджер (род. 1988) — бермудский футболист, защитник.
 Ли, Рой (род. 1969) — американский кинопродюсер.
 Ли, Рон (род. 1952) — американский баскетболист.
 Ли, Рональд (род. 1934) — цыганский канадский писатель, автор учебника цыганского языка.
 Ли, Ронрико (род. 1977) — американский актёр.
 Ли, Роулэнд (1891—1975) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Ли, Рута (род. 1936) — канадская актриса и танцовщица.

С 
 Ли Сан — ван Чосона, храмовое имя Чонджо́ 
 Ли, Сандра (род. 1969) — известный американский дерматолог.
 
 Ли, Сильвия Рубен (более известна как Сильвия Майлз; 1924—2019) — американская актриса.
 Ли, Софи (1750—1824) — английская писательница.
 Ли, Софус, Мариус Софус Ли (; 1842—1899) — норвежский математик.
 Ли, Софья Дмитриевна (1904—1980) — советская художница, участница партизанского движения в Белоруссии.
 Ли, Спайк (; род. 1957) — американский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Ли, Стивен (, род. 1974) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Ли, Стэн (; 1922—2018) — американский писатель, издатель.
 Ли, Стюарт (род. 1968) — английский комик, сценарист, писатель, режиссёр и музыкант.
 Ли, Сэйко — японская певица (сопрано).
 Ли, Сэмми (; род. 1959) — английский футбольный тренер, в прошлом полузащитник.
 Ли Сан Рён (1858—1932) — корейский либеральный активист, председатель Временного правительства с 1925 по 1926.
 Ли Сан Хва (род. 1989) — южнокорейская спортсменка (конькобежный спорт), специализируется в спринте.
 Ли Сан Хо (род. 1995) — южнокорейский сноубордист, серебряный призёр Олимпийских игр 2018.
 Ли Сан Хэ (1539—1609) — корейский поэт эпохи династии Чосон, политик, писатель.
 Ли Седоль (род. 1983) — корейский го-профессионал 9 дана.
 Ли Сергей (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ли Син (1930—2021) — тайваньский режиссёр.
 Ли, Синнуве (1908—1980) — норвежская спортсменка, призёр чемпионатов мира и чемпионатов Норвегии по конькобежному спорту.
 Ли Синь (; (род. 1992) — китайская лыжница.
 Ли Со Ён (, 1978) — первый космонавт Южной Кореи, вторая азиатская женщина-космонавт.
 Ли Со Са Агата (1784—1839) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Ли Сок Хён (род. 1951) — корейский политик, заместитель Председателя Национального собрания (2014—2016).
 Ли Соль Чжу (род. 1989) — супруга лидера КНДР Ким Чен Ына.
 Ли Сон Джин (род. 1985) — корейская спортсменка, двукратная Олимпийская чемпионка по стрельбе из лука.
 Ли Сон Мин (более известен как Сонмин; род. 1989) — корейский певец и актёр.
 Ли Сон Хи (род. 1978) — южнокорейская спортсменка, олимпийская чемпионка по тхэквондо.
 Ли Сон Чхоль (род. 1986) — северокорейский фигурист, выступающий в одиночном разряде.
 Ли Сонге (храмовое имя Тхэджо; 1335—1408) — король корейского государства Чосон (1392—1398), основатель династии Ли.
 Ли Сончже (род. 1970) — южнокорейский актёр.
 Ли, Стивен Дилл (1833—1908) — американский политик и генерал, участник Гражданской войны.
 Ли Су Мин (Smix; род. 1990) — американская ведущая киберспортивных соревнований, переводчица и интервьюер корейского происхождения.
 Ли Сун Ок (род. 1947) — перебежчица из Северной Кореи, проживающая в данное время в Южной Корее.
 Ли Сун Хён (род. 1997) — корейский киберспортсмен, игравший в StarCraft II под ником Life.
 Ли, Сьюзан (род. 1966) — австралийская гребная рулевая.
 Ли Сунсин (1545—1598) — корейский флотоводец, знаменитый своими победами над морским флотом Японии в Имдинской войне.
 Ли Сы (280 до н. э.—208 до н. э.) — сановник при дворе императора Цинь Шихуана.
 Ли Сыгуан (, др. имена: Ли Чжункуй (李仲揆), Ли Чжунгун (李仲拱); 1889—1971) — китайский геолог, основатель китайской геомеханики.
 Ли Сынбон (1919—?) — Герой Социалистического Труда.
 Ли Сын Бэ (род. 1971) — корейский боксёр второй средней и полутяжёлой весовых категорий, выступал за сборную Южной Кореи в 1990-е годы.
 Ли Сын Ги (, 1905—1996) — корейский химик-органик, изобретатель синтетического волокна виналон.
 Ли Сын Ман (1875—1965) — первый президент Южной Кореи.
 Ли Сын Рёль (род. 1989) — южнокорейский футболист, нападающий клуба «Чонбук Хёндэ Моторс»
 Ли Сын У (род. 1960) — корейский писатель.
 
 Ли, Сэйбен (род. 1999) — американский баскетболист.
 Ли Сысюнь (651—716) — китайский художник.
 Ли Сюаньсюй (род. 1994) — китайская спортсменка, призёрка Олимпийских игр по плаванию.
 Ли, Сюзанна (1945—2017) — британская актриса кино и телевидения.
 Ли Сюн (взрослое имя Чжунцзюань; 274—334) — император государства Чэн, существовавшего на территории современной китайской провинции Сычуань.
 Ли Сюэжуй (род. 1991) — китайская бадминтонистка, олимпийский чемпион.
 Ли Сюэин (род. 1990) — китайская тяжелоатлетка, олимпийская чемпионка.
 Ли Сянинь (; род. 2000) — китайская фигуристка-одиночница.
 Ли Сянлань (в японском прочтении Ри Коран; настоящее имя Ямагути Ёсико; 1920—2014) — японская актриса, певица, телеведущая и государственный деятель.
 Ли Сяньлун (, 1952) — премьер-министр Сингапура с 2004; министр финансов с 2001 по 2007.
 Ли Сяньнянь (; 1909—1992) — китайский политик, Председатель КНР в 1983—1988.
 Ли Сяолу (также известна как Лу Лу и Жаклин Ли; род. 1982) — китайская актриса.
 Ли Сяопин (род. 1962) — китайский гимнаст, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 
 Ли Сяося (род. 1988) — китайская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Ли Сяофэн (также известный под ником «Sky»; род. 1985) — профессиональный китайский киберспортсмен
 Ли Сяошуан (род. 1973) — китайский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион.

Т 
 Ли, Таданари (; 1985) — японский футболист корейского происхождения
 Ли, Танит (1947—2015) — британская писательница в жанрах научная фантастика, хоррор, фэнтези.
 Ли, Татьяна (1923—2008) — советская работница сельского хозяйства, колхозница, агроном, Герой Социалистического Труда.
 Ли, Том (1875—?) — английский футболист.
 Ли, Томми (, 1962) — барабанщик американской рок группы Motley Crue.
 Ли, Трюгве (1896—1968) — норвежский политический деятель, в 1946—1952 — 1-й избранный Генеральный секретарь ООН.
 Ли Те (род. 1977) — китайский футболист.
 Ли Тегуай — самый древний из Восьми бессмертных в даосском пантеоне.
 Ли Теин (род. 1936) — президент АОН КНР, министр по реструктуризации экономики КНР.
 Ли Тон Хван (род. 1981) — южнокорейский оперный певец (бас-баритон).
 Ли Тхай То (974—1028) — вьетнамский император, основатель династии Поздние Ли.
 Ли Тхай Тонг (1000—1054) — второй император вьетнамской династии Поздние Ли.
 Ли Тхань Тонг (1023—1072) — третий император вьетнамской династии Поздние Ли.
 Ли Тхэмин (род. 1993) — южнокорейский певец участник южнокорейской группы SHINee.
 Ли Тхэён (род. 1995) — южнокорейский певец и репер участник группы NCT.

У 
 Ли, Уиллис Огастес (1888—1945) — американский адмирал Второй мировой войны и Олимпийский чемпион 1920 года.
 Ли, Уилл Юн (род. 1971) — американский актёр корейского происхождения.
 
 Ли, Умар (род. 1963) — малийский политический деятель, премьер-министр Мали, сын Ибрагима Ли.
 Ли, Уэйз (род. 1959) — гонконгский актёр.
 Ли У Хван (род. 1936) — современный японский художник-минималист корейского происхождения.
 Ли Ун Джэ (род. 1973) — южнокорейский футболист, вратарь.

Ф 
 Ли Фанин (1696—1755) — китайский художник, каллиграф.
 Ли Фаньу (1912—1986) — китайский государственный и политический деятель, председатель Народного правительства провинции Хэйлунцзян (1958—1966).
 
 Ли, Фицхью (1835—1905) — племянник генерала Роберта Эдварда Ли, генерал кавалерии в армии Конфедерации в годы гражданской войны, губернатор Вирджинии.
 Ли, Флоренс (1888—1962) — американская актриса немого кино.
 Ли, Франсис (1906—2000) — американская актриса немого кино.
 Ли, Франсуа — французский оперный певец, бас.
 Ли, Франческа (род. 1970) — американская порноактриса и режиссёр.
 
 Ли Фучунь (; 1900—1975) — политический и государственный деятель КНР.
 Ли Фуянь (775—833) — китайский писатель эпохи Тан.
 Ли Фэй (род. 1983) — китайский футболист, капитан китайского клуба «Чунцин», представляющего Первую лигу Китая по футболу.
 Ли Фэйгань (; 1904—2005) — взрослое имя китайского писателя и переводчика Ба Цзинь
 Ли Фэнлоу (1912—1988) — первый главный тренер сборной Китая по футболу.
 Ли Фэнъин (род. 1975) — тайваньская тяжелоатлетка, член национальной сборной Тайваня.

Х 
 Ли Хак Сон (род. 1969) — северокорейский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Азии.
 Ли Хан (род. 1990) — китайский профессиональный игрок в снукер, который дебютировал в мэйн-туре в сезоне 2008/2009.
 Ли Хан Бин (род. 1988) — южнокорейский шорт-трекист.
 Ли, Хана Мэй (род. 1988) — американская актриса кино и телевидения корейского происхождения.
 Ли Ханьсян (1926—1996) — гонконгский, тайваньский и китайский кинорежиссёр, создатель ряда премированных фильмов в разных поджанрах костюмно-исторической драмы.
 Ли Хаогу (ум. 1300) — китайский драматург и поэт эпохи династии Юань.
 Ли, Харпер (1926—2016) — американская писательница, автор романа «Убить пересмешника»
 Ли Хаын (1820—1898) — корейский принц-регент.
 Ли Хвечхан (род. 1935) — 26-й премьер-министр Республики Корея.
 Ли Хён Тхэк (; 1976) — южнокорейский профессиональный теннисист и тренер.
 Ли Хёсок (1907—1942) — корейский писатель.
 Ли Хёсон (род. 1935) — японский писатель корейского происхождения.
 Ли Хо (род. 1984) — южнокорейский футболист, полузащитник клуба «Сёнгнам Ильхва» и сборной Южной Кореи.
 Ли, Ховард (1929—2014) — канадский хоккеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Кортина-д’Ампеццо.
 Ли, Хокон Виум (род. 1965) — норвежский ученый, предложивший в 1994 году каскадные таблицы стилей (CSS), технический директор Opera Software
 Ли Хо Сок (род. 1986) — шорт-трекист из Южной Кореи, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира.
 Ли Ху Рак (, 1924—2009) — южнокорейский государственный деятель.
 Ли Хуань (1917—2010) — тайваньский политический деятель, председатель Исполнительного юаня (1989—1990).
 Ли Хунсюэ (род. 1984) — китайская лыжница.
 Ли Хунся (род. 1986) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Ли Хунчжан (1823—1901) — один из самых влиятельных и одиозных сановников Цинской империи XIX века.
 Ли Хунчжи (род. 1951) — основатель движения Фалуньгун, ставшего причиной бурных международных дискуссий о правах человека в КНР.
 Ли Хунчжун (род. 1956) — китайский партийный деятель, с 2010 года глава парткома КПК провинции Хубэй (Центральный Китай).
 Ли Хунчэнь (, род. 1975) — китайский кёрлингист.
 Ли Хуэй (李辉; род. 1953), уроженец Хэйлунцзян — посол КНР в РФ.
 Ли Хуэйфэнь (род. 1963) — китайская спортсменка, игрок в настольный теннис, призёр Олимпийских игр.
 Ли, Хьетиль Александр (род. 1980) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2005).
 Ли Хёнджу (род. 1953) — южнокорейская фигуристка-одиночница.

Ц 
 
 
 Ли Цзинай (род. 1942) — китайский генерал-полковник, член Центрвоенсовета.
 Ли Цзинлинь (по прозванию Фанчэнь; 1885—1931) — китайский военный и политический деятель, генерал, известен мастерством владения китайским мечом.
 Ли Цзинлян (род. 1988) — китайский боец ММА.
 Ли Цзиньхэ (род. 1964) — китайский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Ли Цзиньцзы (род. 1990) — китайская спортсменка, боксёр, призёр Олимпийских игр.
 Ли Цзопэн (1914—2009) — китайский адмирал, осуждённый по делу Линь Бяо.
 Ли Цзунжэнь (1890—1969) — генерал НРА, глава «Новой гуансийской клики» милитаристов.
 Ли Цзунянь (род. 1958) — китайский шахматист, международный мастер (1983).
 Ли Цзыцзюнь (род. 1996) — китайская фигуристка-одиночница.
 Ли Цзычэн (1605—1645) — предводитель крестьянской войны, которая привела к свержению китайской династии Мин.
 Ли Цзычэн (род. 1990) — китайский бегун на длинные дистанции, который специализируется в марафоне.
 Ли Цзюань (род. 1981) — китайская волейболистка, призёр Олимпийских игр.
 Ли Цзюньфэн (род. 1938) — мастер Цигун, основатель Шэн Чжэнь цигун, всемирно прославленный мастер ушу.
 Ли Цзявэй (род. 1981) — сингапурская спортсменка, серебряный призёр Олимпиады-2008 по настольному теннису, чемпионка мира 2010 года.
 Ли Цзяньбо (род. 1986) — китайский легкоатлет.
 Ли Цзяньго (род. 1946) — китайский партийный, государственный и профсоюзный деятель.
 Ли Цзяцзюнь (род. 1975) — китайский шорт-трекист, 5-кратный призёр Олимпийских игр, многократный чемпион мира.
 Ли Ци (взрослое имя Шиюнь, посмертное имя Ю-гун; 314—338) — император государства Чэн, существовавшего на территории современной китайской провинции Сычуань.
 Ли Цин (род. 1972) — китайская прыгунья в воду, призёр Олимпийских игр.
 Ли Цинчжао (; 1084—1155) — китайская поэтесса Ци времен династии Сун.
 Ли Цинъюнь (; 1677—1933) — китайский сверхдолгожитель.
 Ли Цюнь (1913—2012) — китайский художник и гравёр.
 Ли Цян (род. 1959) — китайский политик, с 2017 года член Политбюро ЦК КПК, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК с 2022 года, Премьер Госсовета КНР с 11 марта 2023 года.

Ч 
 Ли Чан-Юр (1924—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Ли, Чарли (род. 1971) — корейско-американский актёр.
 Ли, Чарльз (1732—1782) — британский офицер, позже генерал-майор Континентальной армии.
 Ли, Челтзи (; 1993) — австралийская фигуристка.
 Ли, Чина (род. 1942) — американская модель и актриса.
 Ли Чанчунь (род. 1944) — китайский политический деятель, ведущий пропагандист (идеолог) Компартии Китая.
 Ли Чао (род. 1989) — китайский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Ли Чен-Гым (1919—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Ли Чжаньшу (род. 1950) — китайский партийный и государственный деятель, начальник Канцелярии ЦК КПК и член Политбюро ЦК КПК.
 Ли Чжаодао (李昭道, ок. 675—741) — китайский художник, сын известного танского администратора и художника Ли Сысюня.
 Ли Чжаосин (род. 1940) — китайский политик, девятый министр иностранных дел КНР.
 Ли Чжи (1527—1602) — китайский философ, историк, писатель и литературный критик периода заката династии Мин.
 Ли Чжи Ын (род. 1993) — южнокорейская певица, модель и актриса, более известна под псевдонимом IU.
 Ли Чжилун (1897—1928) — китайский военачальник, комиссар флота Гоминьдана, член КПК.
 Ли Чжин Хи (род. 1984) — корейский бобслеист, разгоняющий, выступал за сборную Южной Кореи с 2007 года по 2010-й.
 Ли Чжинсан (род. 1981) — южнокорейский пианист.
 Ли Чжон Ок (1916—1999) — государственный и политический деятель КНДР.
 Ли Чжун Гиль (род. 1985) — корейский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Ли Чжунъюнь (род. 1967) — китайская дзюдоистка, чемпионка мира, призёр Олимпийских игр.
 Ли Чжэндао (Ли Цзундао, род. 1926) — китайский и американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Ли Чжэнь (1914—1973) — государственный деятель Китая, министр общественной безопасности КНР.
 Ли Чжэнь (также известен как Ли Чанци́; 1376—1452) — китайский писатель и поэт эпохи Мин.
 Ли Чжэньчжу (род. 1985) — китайская легкоатлетка, участница двух летних Олимпийских игр.
 Ли Чжэньшэн (, род. 1940) — китайский фотожурналист.
 Ли Чон Ук (1945—2006) — врач, специалист по общественному здравоохранению.
 Ли Чонг Вей (род. 1982) — малайзийский профессиональный бадминтонист.
 Ли Чонхи (род 1963) — южнокорейская феноменальный счётчик.
 Ли Чунь (Lǐ Chún; известна как  или ; род. 1988) — певица китайского происхождения, участница японской поп-группы Morning Musume
 Ли Чуньян (род. 1968) — китайский гимнаст, чемпион мира и призёр Олимпийских игр.
 Ли Чхан Дон (род. 1954) — корейский кинорежиссёр, сценарист, писатель, продюсер.
 Ли Чхан Мён (; род. 1947) — северокорейский футболист, вратарь, участник чемпионата мира 1966 года.
 Ли Чхан Хо (, род. 1975) — го-профессионал 9 дана, считающийся одним из сильнейших игроков современности.
 Ли Чхоль Мён (; 1988) — северокорейский футболист, полузащитник сборной КНДР.
 Ли Чхоль Ха (род. 1970) — южнокорейский режиссёр, сценарист.
 Ли Чхон Ён (или Ли Чхонъён; род. 1988) — южнокорейский футболист, правый полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Южной Кореи.
 Ли Чхон Су (род. 1981) — южнокорейский футболист, нападающий, крайний полузащитник.
 Ли Чхун Хи (род. 1943) — северокорейская актриса и телеведущая.
 Ли Чхэ Вон (род. 1981) — корейская лыжница, участница четырёх Олимпийских игр.
 Ли Чхэён (род. 2000) — участница южнокорейско-японской группы IZ*ONE.
 Ли Чхэрён (род. 2001) — участница южнокорейской группы Itzy.
 Ли Чэн (второе имя Сянь Си; 919—967) — китайский художник-пейзажист, поэт, теоретик живописи.
 Ли Чэнцзян (; встречается ошиб. Ченчжань Ли; 1979) — китайский фигурист, выступающий в одиночном разряде.
 Ли Чэнъюй (род. 1946) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Хэнань, член ЦК КПК.

Ш 
 Ли, Шамин (род. 1967) — американская актриса.
 
 Ли Шаньшань (; род. 1992) — китайская гимнастка, олимпийская чемпионка 2008 года.
 Ли, Шарон (род. 1952) — американская писательница (жанр: научная фантастика). Пишет совместно со Стивом Миллером.
 Ли, Шарлотта (1664—1718) — английская аристократка, незаконнорожденная дочь короля Карла II.
 Ли, Шеннон (род. 1969) — американская актриса, дочь известного деятеля в области боевых искусств и актёра Брюса Ли и Линды Ли Кэдвелл,
 Ли, Шерил () — американская теле- и киноактриса, снимающаяся преимущественно в независимом кино.
 Ли Шауки (род. 1928) — китайский бизнесмен.
 Ли Ши (взрослое имя Цзыжэнь; ?-361) — последний император государства Чэн (Хань), существовавшего на территории современной китайской провинции Сычуань.
 Ли Шилун (род. 1977) — китайский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Ли Шиминь (599—649) — имя, данное при рождении, китайскому императору Тай-цзун.
 Ли Шисинь (род. 1988) — китайский прыгун в воду, чемпион мира.
 Ли Шичжэнь (1518—1593) — китайский врач и фармаколог XVI века.
 Ли Шоу (взрослое имя Укао; 300—343) — император государства Чэн (Хань), существовавшего на территории современной китайской провинции Сычуань.
 Ли Шоусинь (1872—1970) — китайский и монгольский коллаборационистский и военный деятель, генерал.
 Ли Шуай (; род. 1982) — китайский футболист, вратарь футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд».
 Ли Шуан (род. 1978) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Ли Шубинь (; род. 1955) — китайский футболист, игрок национальной сборной, футбольный тренер.
 Ли Шулэй (род. 1964) — китайский политик, заведующий отделом пропаганды ЦК КПК (с 2022 года). Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва.
 Ли Шуфан (род. 1979) — китайская дзюдоистка в категории до 63 кг.
 Ли Шэнлинь (род. 1946) — нынешний председатель финансово-экономической комиссии Всекитайского собрания народных представителей, министр коммуникаций КНР, член ЦК КПК.

Ы 
 Ли Ыль Соль (; 1921—2015) — северокорейский военный и политический деятель, маршал КНА.
 Ли Ынчжу (кор. 이은주; 1980—2005) — южнокорейская актриса.

Э 
 Ли, Эймос (род. 1978) — американский певец, автор песен и гитарист из Филадельфии. Играет смесь фолка, соула и джаза.
 Ли, Элвин (; род. 1944) — английский гитарист и певец
 Ли, Эми (род. 1981) — вокалистка группы Evanescence.
 Ли, Энг (род. 1954) — тайваньский кинорежиссёр и продюсер.
 Ли, Энди (род. 1984) — ирландский боксёр-профессионал, бронзовый призёр чемпионата Европы 2002 года, участник Олимпийских игр 2004 года.
 Ли, Энди (род. 1980) — английский профессиональный игрок в снукер китайского происхождения.
 Ли, Эрик (1869—1943) — норвежский писатель, сын писателя Юнаса Ли.
 Ли, Эспен (род. 1984) — норвежский шахматист.

Ю 
 Ли Юань — имя, данное при рождении китайскому императору Гао-цзу (566—635), основателю династии Тан.
 Ли Юань (род. 1989) — китайский профессиональный снукерист.
 Ли Юаньхун (; 1864—1928) — президент Китайской республики.
 Ли Юаньчао (род. 1950) — китайский государственный и политический деятель, заместитель Председателя Китайской Народной Республики.
 Ли Юаньчжэ (род. 1936) — тайвано-американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 
 Ли Юйвэй (род. 1965) — китайский стрелок, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Ли Юйган (род. 1978) — китайский оперный певец, исполнитель ролей женского амплуа «хуадань» в Пекинской опере.
 
 Ли Юн Ёль (род. 1984) — профессиональный корейский игрок в StarCraft играющий за Терранов.
 Ли Юнфей (род. 1979) — китайский фигурист-одиночник.
 Ли Юн Хён (1979—2005) — младшая дочь южнокорейского миллиардера Ли Гон Хи.
 Ли Юнхун (род. 1969) — китайский бизнесмен, президент ФК «Милан».
 Ли Юньди (род. 1982) — китайский пианист, лауреат Конкурса пианистов имени Шопена (2000 год).
 Ли Юньци (род. 1993) — китайский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Ли Юэцзю (род. 1957) — китайский гимнаст, призёр Олимпийских игр и чемпион мира.

Я 
 
 Ли Янь (род. 1992) — китайский профессиональный снукерист.
 Ли Яньфэн (род. 1979) — китайская легкоатлетка, чемпионка мира по метанию диска, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года.
 Ли Яньцзюнь (род. 1963) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.

Составные фамилии 
 Ли-Мэллори, Траффорд (; 1892—1944) — главный маршал авиации (1943) Великобритании.
 Ли-Райт, Дженни (род. 1947) — британская актриса и танцовщица, впоследствии работавшая шумовиком.
 Ли-Уотерс, Линдсей (род. 1977) — американская теннисистка.
 Ли Ван, Мария (1851—1900) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Ли Жунчжао, Матвей (1877—1935) — католический прелат, епископ, апостольский викарий Цзядина.
 Ли Кос, Николай (род. 1973) — датский актёр.
 Ли Кэдвелл, Линда (в девичестве Линда Э́мери; род. 1945) — американская учительница, вдова звезды фильмов о боевых искусствах Брюса Ли.
 Ли Пинбин, Марк (род. 1954) — тайваньский кинооператор.
 Ли Хунъе, Пётр (1920—2011) — католический епископ, ординарий епархии Лояна.
 Ли Цюаньхуэй, Пётр (1837—1900) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Ли Цюаньчжэнь, Раймунд (1841—1900) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Ли Шань, Иосиф (род. 1965) — католический архиепископ, ординарий пекинской архиепархии.

 Бернерс-Ли, Тим (род. 1955) — британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML и Всемирной паутины.

Персонажи 
 Ли Куй () — один из 108 главных персонажей классического романа Речные заводи.
 Ли Тегуай, также «Ли Железная Клюка» (, Lǐ Tiěguǎi) — самый древний из Восьми бессмертных в даосском пантеоне.
 Аннабель Ли — героиня одноимённого стихотворения Эдгара По.
 Ли Пайлон (, Rī Bairon, пиньинь Lǐ Báilóng) — один из действующих персонажей аниме и манги Шаман Кинг.
 Ли — персонаж серии игр Gothic.
 Сунь Ли — персонаж игры Jade Empire.
 Джунипер Ли — главная героиня мультсериала «Жизнь и приключения Джунипер Ли».
 Ли Шань — один из персонажей вселенной Кунг-Фу Панды. Является биологическим отцом главного героя По.
 Ли Си Цын — вымышленный ас, уничтожавший истребители Вооружённых сил США в небе над Китаем, Кореей и Вьетнамом, герой песен, анекдотов и армейского фольклора.
 Ли Чаолан — персонаж серии файтингов Tekken.

См. также 
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
  (значения)
  (значения)
  (значения)

Примечания